Мария Кристина Бурбон-Френска (; ; * 10 февруари 1606 в Париж; † 27 декември 1663 в Торино) от династията Бурбони е третата дъщеря на френския крал Анри IV и на втората му съпруга Мария де Медичи. Омъжва се на 10 февруари 1619 г. в Лувър за Виктор Амадей I Савойски (1587-1637), херцог на Савоя и принц на Пиемонт. Ражда му 7 деца.

След смъртта на съпруга си тя е регент на сина си и макар регентството ѝ да е оспорвано от роднините на съпруга ѝ, успява да запази властта си с подкрепата на Франция. Известна с многобройните си любовници.

В Торино за Мария Кристина е построен Кралският дворец и е преустроен замъкът Валентино във френски стил. Тя умира в Торино на 57 години.

Деца 

Мария Кристина Бурбон-Френска и Виктор Амадей I Савойски имат 7 деца:

 Лудвиг Амадей (* 1622; † 1628), принц на Савоя
 Лудовика Кристина (* 1629; † 1692), принцеса на Савоя, ∞ 1642 за нейния чичо кардинал Мориц Савойски (1593–1657)
 Франц Хиацинт (* 1632; † 1638), 13-и херцог на Савоя (1637–38)
 Карл-Емануил II (* 1634; † 1675), 14-и херцог на Савоя (1638–75), баща на Виктор-Амадей II
 Виоланта Маргарета (* 15 ноември 1635; † 29 април 1663), ∞ 1660 Ранучо II Фарнезе (1630–1694), херцог на Парма
 Катерина Беатриса (* 6 ноември 1636; † 26 август 1637), принцеса на Савоя
 Хенриета Аделхайд (* 1636; † 1676), ∞ 1652 Фердинанд Мария (1636–1679), курфюрст на Бавария

Произход

Литература 
 Giuliana Brugnelli Biraghi, Maria Bianca Denoyé Pollone: Chrestienne di Francia duchessa di Savoia, prima Madama Reale. Gribaudo, Cavallermaggiore 1991, ISBN 0-625-70611-0
 Enrico Stumpo: Cristina di Francia, duchessa di Savoia. Massimiliano Pavan: Dizionario Biografico degli Italiani (DBI). Band 31 (Cristaldi–Dalla Nave), Istituto della Enciclopedia Italiana, Rom 1985

Херцози на Савоя
Бурбони
Савойска династия
Жени